"Fabergé" se puede referir a:

Gustav Fabergé;
Peter Carl Fabergé, joyero;
Huevos de Fabergé, sus trabajos más famosos.